Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Cuenca. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 16000.

 
Cuenca